Juliana Hesensko-Darmstadtská (14. dubna 1606, Darmstadt – 15. ledna 1659, Osterode am Harz) byla manželka hraběte Oldřicha II. Fríského a v letech 1648-53 regentkaz svého nezletilého syna Enna Ludvíka. Jejím otcem byl landkrabě Ludvík V. Hesensko-Darmstadtský a její matkou Magdalena Braniborská, dcera kurfiřta Jana Jiřího Braniborského.

Život 
Juliana přijela do jižního Fríska dne 5. března 1631 a provdala se za Oldřicha II. Fríského téhož dne. Spolu se svým manželem měla tři syny: 

 1. Enno Ludvík Fríský (29. 10. 1632 Aurich – 4. 4. 1660 tamtéž), východofríský hrabě v letech 1651–1654, od roku 1654 až do své smrti východofríský kníže
 ⚭ 1656 Justýna Žofie z Barby-Mühlingenu (14. 4. 1636 Rudolstadt – 12. 8. 1677 Berum)
 2. Jiří Kristián Fríský (6. 2. 1634 Aurich – 6. 6. 1665 tamtéž), východofríský kníže od 1660 až do své smrti
 ⚭ 1662 Kristýna Šarlota Württemberská (21. 10. 1645 Stuttgart – 16. 5. 1699 Bruchhausen-Vilsen)
 3. Ferdinand Edzard Friský (12. 7. 1636 Aurich – 1. 1. 1668 Norden)
 ⚭ 1665 Anna Dorotea von Criechingen-Püttingen († 1705)

Navzdory nepříjemnostem způsobených Třicetiletou válkou nechal Oldřich pro svou ženu postavit letohrádek v Sandhorstu. Byl dokončen v roce 1648. 

Po smrti jejího manžela byla pověřena jako zástupce svých nezletilých synů a regentkou za jejího nejstaršího syna Enna Ludvíka. Své těžkopádné syny však poslala do ciziny a žila život v dekadenci, přičemž vedení těžce poškozeného kraje nechala v rukou svých oblíbenců, kteří kraj spravovali špatně. To vedlo k rostoucím problémům s východofrískými stavy.

Nejpozoruhodnější mezi těmito oblíbenci byli tajný rada Johann von Marenholz a jeho manželka Elisabeth von Ungnad zu Sonneck, která byla dvorní dámou Juliany. Juliana měla údajně poměr s Marenholzem, což později prokázalo jeho zkázu. Byl popraven ve Wittmundu dne 21. července 1651 po monstrprocesu. Juliana mezitím přestěhovala dvůr z Aurichu do Sandhorstu, aby se mohla nerušeně oddávat sladkému životu. Mnoho východních Frísů zastávalo názor, že za Marenholze a jeho manželce se problémy hrabství vymkly z rukou, a naléhali na mladého hraběte Enna Ludvíka, aby se vrátil do svého hrabství. 

Císař Ferdinand III. zplnoletnil Enna Ludvíka v roce 1651 a téhož roku odstavil jeho matku od vlády. Byla poslána do zámku v Beruni. V roce 1654 si koupila farmu ve Westerhofu, kde zemřela 15. ledna 1659.

Vývod z předků

Reference 
 

Narození 14. dubna
Narození v roce 1606
Úmrtí 15. ledna
Úmrtí v roce 1659
Hesensko-Darmstadtští
Narození v Darmstadtu
Regentky